
Termin -{CORT}- ima više značenja.

 Kortikosteron
 Kortizol
 Kortistatin (neuropeptid)